iTunes Live: London Festival '08 – EP dei Pendulum del 2008
 iTunes Live: London Festival '08 – EP dei Does It Offend You, Yeah? del 2008